Стафорд може да се односи на:
 Стафорд (Енглеска), град у Уједињеном Краљевству у Енглеској
 Стафорд (Орегон), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Орегон
 Стафорд (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Стафорд (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Стафорд (Охајо), град у америчкој савезној држави Охајо
 Стафорд Кортхаус (Вирџинија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Стафорд Спрингс (Конектикат), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Округ Стафорд (Вирџинија), округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Округ Стафорд (Канзас), округ у америчкој савезној држави Канзас. 

или:
 Амерички стафорд теријер,

Особе 
 Томас П. Стафорд, бивши амерички пилот, инжењер, астронаут